Lány ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Lány u Bylan, Gemeinde im Okres Chrudim
 Lány u Dašic, Gemeinde im Okres Pardubice
 Lány u Libice nad Doubravou, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
 Lány u Rakovníka, Gemeinde im Okres Kladno
 Schloss Lány
 Lány, Ortsteil von Červené Janovice, Okres Kutná Hora
 Lány, Ortsteil von Kostomlaty nad Labem, Okres Nymburk
 Lány, Ortsteil von Lázně Bělohrad, Okres Jičín
 Lány, Ortsteil von Litomyšl, Okres Svitavy
 Lány (Svitavy), Ortsteil von Svitavy, Okres Svitavy
 Lány, Ortslage von Kameničky, Okres Chrudim
 Lány na Důlku, Ortsteil von Pardubice, Okres Pardubice

 Nové Lány, Ortsteil von Malšice, Okres Tábor
 Staré Lány, Ortsteil von Malšice, Okres Tábor

Siehe auch:
 Lani
 Lanny
 Łany (Begriffsklärung)
 Lányi